«Оттепель» () — американский научно-фантастический фильм ужасов 2009 года, режиссёра Марка А. Льюиса.

Сюжет 
Известный биолог занимается изучением арктической фауны. Однажды он приглашает на арктическую базу четырёх студентов. Передумав, он решает пригласить туда только трёх студентов и в обязательном порядке свою дочь, Эвелин.

Таким образом Эвелин, Линн, Фредди, Этан и пилот Бенни собираются лететь в Арктику. В последний момент Бенни сообщает Эвелин о том, что отец неожиданно изменил своё мнение и запрещает ей лететь, однако девушка не слушается и, вопреки запрету отца, улетает с остальными на вертолёте. Когда им удаётся добраться до базы, их ждёт большое удивление — никого там нет, и встречать их не собираются…

Актёры 
 Марта Макайзек — Эвелин, дочь доктора Круйпина
 Аарон Эшмор — Атом, студент и любовный интерес Эвелин
 Кайл Шмид — Федерико, студент с тяжёлой фобией насекомых
 Стеф Сонг — Линг, умная, уверенная ученица, которая пытается развеять слухи о её распущенности
 Вэл Килмер — доктор Круйпен, лидер экспедиции
 Вив Ликок — Барт, пилот вертолёта и друг доктора Круйпена
 Энн Мари Делуис — Джейн
 Джон Кэлландер — Эдвард, помощник доктора Круйпена
 Ламех Кадлу — Нути, помощник доктора Круйпена
 Себастьян Гаки — Чад, друг Эвелин
 Алехандро Рей — Роб, помощник Барта

См. также 
 Нечто (фильм, 1982)
 Нечто (фильм, 2011)
 Нечто из иного мира
 Лёд (Секретные материалы)

Примечания

Ссылки 
Рецензии
 
 
 
 
 

Фильмы ужасов США
Научно-фантастические фильмы 2000-х годов
Научно-фантастические фильмы США
Научно-фантастические фильмы ужасов
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы ужасов Канады
Фильмы ужасов 2009 года
Фантастические фильмы 2009 года
Фильмы США 2009 года
Фильмы Канады 2009 года